Такмичење у дисциплини скок увис у женској конкуренцији на 30/ Европском првенству у атлетици 2009. у Торину одржано је 7. и 8. марта. Такмичење је одржано у мулти-спортској дворани Овал Лингото. 

Титулу освојену у Бирмингему 2007. није бранила Тија Хелебаут из Белгије

Земље учеснице 
Учествовало је 16 такмичарки из 13 земаља.

  Грчка (1)
  Естонија (1)
  Израел (1)
  Италија (1)
  Ирска (1)
  Немачка (2)
  Норвешка (1)
  Пољска (1)
  Румунија (1)
  Русија (3)
  Хрватска (1)
  Чешка (1)
  Шпанија (1)

Сатница

Рекорди пре почетка Европског првенства 2009.

Најбољи европски резултати у 2009. години 
Десет најбољих европских скакачица увис у дворани 2009. године пре почетка првенства 6. марта 2009. имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) и листи свих времена (ЛСВ).

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЕП 2009.

Освајачи медаља 

Победници Аријани Фридрих (Немачка) ово је друга златна медаља на европским првенствима, прва у дворани. Другопласирана Рут Беитија (Шпанија) овојила је другу сребрну медаљу у каријери, а трећа Викторија Кљугина (Русија) је освојила прву медаљу на великм такмичењима у каријери. 

На такмичењу није било значајнијих резултата. Оборен је само један рекорд сезоне.

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за 8 атлетичарки у финале износила је 1,94 (КВ). Норму није испунила ниједна атлетичарка а у финале се пласирало  9 такмичарки према постигнутом резултату (кв).

{|class=wikitable style="text-align:center; font-size:90%"
|-
! Пласман!!Атлетичарка!! Земља||  !! style="border-right:double" | !! 1,70 !! 1,75 !! 1,80 !! 1,85 !! 1,89 !! Резултат !! Белешка
|- style="background:#dfd;"
| 1- ||align="left" |  Аријана Фридрих ||align=left|  Немачка|| 2,05 || style="border-right:double" | 2,05  || – || – || – || – || o || 1,89 || кв
|- style="background:#dfd;"
| 1. ||align="left" |  Бланка Влашић ||align=left|  Хрватска|| 2,05  || style="border-right:double" |2,05       || – || – || – || o || o || 1,89 || кв
|- style="background:#dfd;"
| 1. ||align="left" |  Ива Стракова ||align=left|  Чешка|| 1,96  || style="border-right:double" | 1,96     || – || – || o || o || o || 1,89 || кв
|- style="background:#dfd;"
| 1. ||align="left" |  Викторија Кљугина ||align=left|  Русија ||2,00   || style="border-right:double" | 2,00    || – || – || o || o || o || 1,89 || кв
|- style="background:#dfd;"
| 5. ||align="left" |  Ирина Гордејева ||align=left|  Русија || 2,01  || style="border-right:double" | 2,01    || – || – || o || xo || o || 1,89 || кв
|- style="background:#dfd;"
| 5. ||align="left" |  Светлана Школина ||align=left|  Русија|| 1,98  || style="border-right:double" |  1,98    || – || – || o || xo || o || 1,89 || кв
|- style="background:#dfd;"
| 7. ||align="left" |  Камила Степањук ||align=left|  Пољска|| 1,92  || style="border-right:double" | 1,82 || – || o || o || o || xo || 1,89 || кв
|- style="background:#dfd;"
| 8. ||align="left" |  Мајке Крегер ||align=left|  Немачка|| 1,92  || style="border-right:double" | 1,92 || – || o || o || o || xxx || 1,85 || кв
|- style="background:#dfd;"
| 8,||align="left" |  Рут Беитија ||align=left|  Шпанија||2,01   || style="border-right:double" | 1,98 || – || – || – || o || xxx || 1,85 || кв
|-
| 10. ||align="left" |  Ана Иљуштшенко ||align=left|  Естонија|| 1,93  || style="border-right:double" | 1,93     || – || – || o || xo || xxx || 1.85 ||
|-
| 10. ||align="left" |  Дирдри Рајан ||align=left|  Ирска|| 1,93  || style="border-right:double" | 1,93     || – || o || o || xo || xxx || 1.85 ||
|-
| 12. ||align="left" |  Антонија Стергу ||align=left|  Грчка|| 1,90  || style="border-right:double" | 1,90    || – || o || xo || xo || xxx || 1,85 ||
|-
| 13. ||align="left" |  Стине Куфас ||align=left|  Норвешка||   || style="border-right:double" |      || – || o || o || xxx || || 1,80 ||
|-
| 14. ||align="left" |  Естера Петре ||align=left|  Румунија||   || style="border-right:double" |     || xo || o || xo || xxx || || 1,80 ||
|-
| 15.||align="left" |  Мајан Фореман ||align=left|  Израел||   || style="border-right:double" |      || o || o || xxx ||colspan=2| || 1,80 ||
|-
|  ||align="left" |  Антонијета ди Мартино ||align=left|  Италија|| 2,00  || style="border-right:double" | 1,96     ||colspan=5| ||  ||
|}Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'''

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 30. Европског првенства у дворани 1970—2009.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за жене‎

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2009

Европско првенство у атлетици у дворани 2009.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани